Примера Дивисьон Чили 1989 () — 57-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1989
Чили
Спорт в Чили в 1989 году